Trauma Center (englisch: Traumazentrum) ist:
 Trauma Center (Spieleserie), Videospiel-Reihe des japanischen Spieleentwicklers Atlus
 Trauma Center (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1983) 
 Trauma Center (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Matt Eskandari (2019)